Alessandro Ravelli – compositore e musicista italiano
Andreas Ravelli – calciatore svedese
Carlo Ravelli – calciatore italiano
Giovanni Ravelli – motociclista e aviatore italiano
Giovanni Ravelli – calciatore italiano.
Luigi Ravelli – storico italiano
Pietro Ravelli – calciatore italiano
Thomas Ravelli – calciatore svedese